In de archeologie:
 Cortex (archeologie), de buitenste laag van een steen

In de biologie:
 Cortex (anatomie) (schors), de buitenste laag van een orgaan
 Cortex (botanie) (schors), het gedeelte tussen centrale cilinder en exodermis van een plantenwortel
 Cortex cerebri of hersenschors, de buitenste laag van de grote hersenen
 Cortex cerebelli, de buitenste laag van de kleine hersenen

In de informatica:
 een deel van de ARM-architectuur

Bij computerspellen:
 Doctor Neo Cortex, een gestoorde professor in de Crash Bandicootreeks
 Nina Cortex, een personage uit de Crash Bandicootreeks

Bij film:
 Cortex (film), een Franse film uit 2007 van Nicolas Boukhrief